Чемпіонат Польщі з футболу 1936 проводився з 5 квітня по 1 листопада. У змаганні брали участь десять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув). Для команди цей титул став четвертим в історії. Найкращими бомбардирами турніру стали двоє гравців команди-чемпіона — Ернест Вілімовський і Теодор Петерек, які забили по 18 голів у ворота суперників.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 18 — Ернест Вілімовський («Рух»), Теодор Петерек («Рух»)
 13 —  («Варта»), Едмунд Левандовський (ЛКС), Міхал Матіяс («Погонь»)

Чемпіони 
«Рух»: ; , , Едмунд Гємса, Хуберт Горка, Теодор Петерек, Антоній Руранський, , Ернест Вілімовський, Герард Водаж, Францишек Зожицький, Зігфрід Чемпиш, Вальтер Панхиж, Еміль Фіца, Сильвестер Новаковський, Альфонс Круше, Ернест Кубіш, Едмунд Малхерек, Павел Малхерек.

Фінальна група другої ліги

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1936
Польща
1936 у Польщі